Натуральне число 795
 795 рік до нашої ери
 795 рік нашої ери